Bürgermeisterei Büderich steht für:
 Bürgermeisterei Büderich im Landkreis Neuss, siehe Büderich (Meerbusch)#Geschichte
 Bürgermeisterei Büderich im Landkreis Rheinberg, siehe Büderich (Wesel)#19. Jahrhundert